Creek significa pequeño arroyo en inglés, y puede referirse a:
 Creek, tribu amerindia ubicada en la región sureste de EE. UU.
Idioma creek, lenguaje usado por dicha tribu.
 Condado de Creek, en Oklahoma, EE. UU.